Мартин Нот (; ,  — ), Негев, ) — немецкий учёный, педагог, профессор, доктор наук.

Один из самых известных протестантских библеистов, исследователей Ветхого Завета XX века.

Биография 
Обучался в университетах Эрлангена, Ростока и Лейпцига. Ученик Р. Киттеля и А. Альта.

Позже преподавал курс Священного Писания в Грайфсвальдском, Лейпцигском и Кёнигсбергском университетах. В 27 лет стал полным профессором в Кенигсберге.

С приходом к власти Гитлера подвергался преследованиям как представитель антинацистской «Исповеднической церкви».

Участник Второй мировой войны. В 1939—1941 и 1943—1945 — служил солдатом в вермахте.

С 1945 до своей отставки в 1967 году был профессором Боннского университета, в 1947/48 и 1957/58 избирался его ректором.

В 1967 году переехал в Иерусалим, где руководил немецким протестантским «Научным Институтом Святой Земли».

Умер 30 мая 1968 во время научной экспедиции в пустыне Негев. Похоронен в Вифлееме.

Научно-исследовательская деятельность 
Автор аргументации в пользу того, что первый цикл Исторических книг Ветхого Завета (Книга Иисуса Навина, Книга Судей Израилевых, Книга Царств) в литературном и религиозном отношениях тесно связан со Второзаконием, которое служило к ним своего рода прологом. В отличие от Второзаконнической истории, традиция Яхвиста и Элохиста развивалась независимо (начало этих традиций Нот возводит к эпохе судей). Он ставил задачу реконструировать ход ветхозаветных событий в рамках древневосточного контекста
.

Труды автора отмечены двумя характерными особенностями: он скептически относился к достоверности сказаний Пятикнижия Моисея, и пытался путём смелых гипотез решить ряд библио-исторических проблем. В своей «Истории Израиля» («Geschichte Israels», Gott., 1950) Нот развивал гипотезу, высказанную давно, о двух разнородных традициях, которые исходили от двух групп израильтян. Одна проникла в Ханаан мирным путём и образовала амфиктионию в районе Сихема, а другая проложила себе путь с боями. Именно последняя пришла из Египта, и её предания связаны с именем Моисея. Однако в этих преданиях, по мнению автора, сохранились лишь смутные отголоски действительных событий.

Внёс большой вклад в развитие библейской географии, школа А. Альта и М. Нота развила «территориальное» направление этой науки.

Связь Ветхого Завета с Древним Востоком рассмотрена им в труде «Мир Ветхого Завета» ("Die Welt des Alten Testaments, B., 1940). Им были также составлены толкования на Книги Исход (1959), Левит (1962), Чисел (1966) и Иисуса Навина (1938).

Избранные труды 
 A History of Pentateuchal Traditions
 History of Israel: Biblical History
 The Deuteronomistic History
 Überlieferungsgeschichtliche Studien: Die sammelnden und bearbeitenden Geschichtswerke im Alten Testament

Примечания

Ссылки 
 100. Geburtstag des bedeutenden Alttestamentlers 

Выпускники Лейпцигского университета
Библеисты Германии
Педагоги Германии
Ректоры Боннского университета
Преподаватели Боннского университета
Протестантские богословы
Доктора наук
Участники Второй мировой войны
Выпускники Ростокского университета
Преподаватели Лейпцигского университета
Преподаватели Кёнигсбергского университета
Преподаватели Грайфсвальдского университета
Преподаватели Гёттингенского университета
Библейские географы
Награждённые медалью Бёркитта
Почётные доктора Лундского университета